Farquhar bezeichnet:

 eine Inselgruppe der Seychellen, siehe Farquhar-Gruppe
 ein Atoll innerhalb der Farquhar-Gruppe, siehe Farquhar-Atoll
 den Hauptgürtel-Asteroiden #5256, siehe (5256) Farquhar
 einen US-amerikanischen Geleitzerstörer, siehe USS Farquhar

Farquhar ist der Familienname folgender Personen: 

 Anne Farquhar (* 1948), britische Speerwerferin
 Anthony J. Farquhar (* 1940), nordirischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 David Farquhar (1928–2007), neuseeländischer Komponist
 George Farquhar (~1677–1707), irischer Dramatiker
Graham Farquhar (* 1947), australischer Biologe

 Marilyn Farquhar (1928–2019), US-amerikanische Zellbiologin
 Marion Jones (Tennisspielerin) (1879–1965 als Marion Jones Farquhar), US-amerikanische Tennisspielerin
 Ralph Farquhar, US-amerikanischer Drehbuchautor
 Robert Farquhar, Gouverneur der britischen Kronkolonie Mauritius
 Robert W. Farquhar (1932–2015), US-amerikanischer NASA-Mission-Design-Spezialist
 Ryan Farquhar (* 1976), nordirischer Motorradrennfahrer
 William Farquhar (1774–1839), Gouverneur von Singapur (Britische Ostindien-Kompanie)
 Regan J. Farquhar, US-amerikanischer Rapper, bekannt als Busdriver